Juan Manuel de Portugal (Évora, 3 de junio de 1537-Lisboa, 2 de enero de 1554), fue el octavo hijo de Juan III de Portugal y de la archiduquesa Catalina de Austria, infanta de España. Se convirtió en heredero al trono de Portugal en 1539 después de la muerte en la infancia de sus cuatro hermanos mayores.

Vida 

De todos sus hermanos solo él y María Manuela, sobrevivieron a la infancia. Sin embargo, Juan era de salud frágil, posiblemente a causa de la gran consanguinidad resultado de los sucesivos matrimonios entre las casas de España y Portugal.

En 1552, con solo 15 años, contrajo matrimonio en Toro (Zamora) con la archiduquesa Juana de Austria, infanta española hija del rey Carlos I, su prima hermana por los lados paterno y materno. Su breve unión ha sido descrita como feliz.

Juan murió de diabetes juvenil (posiblemente heredada de su abuelo materno Felipe I de Castilla) en 1554, su joven viuda dio a luz 18 días después de la muerte de su marido a un hijo:

 Sebastián (1554-1578), sucesor de su abuelo en el trono con el nombre de Sebastián I.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Évora
Fallecidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)
Príncipes herederos de Portugal
Fallecidos por diabetes